Гриневский — фамилия:

Известные носители:
 
 Гриневский, Генрик (1869—1937) — грузинский художник, архитектор.
 Гриневский, Илья Самсонович (1898—1993) — русский писатель.
 Гриневский, Казимир Викентьевич (1825—1885) — русский архитектор.
 Гриневский, Лев Викентьевич (1824—1894) — русский архитектор.
 Гриневский, Олег Алексеевич (1930—2019) — российский и советский дипломат.
 Гриневский, Фёдор Александрович (1860—1932) — русский и польский врач, троюродный брат писателя Александра Грина.

См. также 
 Гриневская
 Гриневский сельский совет
 Гориневский